Agir steht für:
 ein von Michel Hollard gegründetes Agentennetz im Zweiten Weltkrieg
 Agir (Musiker), eigentlich Bernardo Costa, portugiesischer Musiker
 Agir (Partei), eine politische Partei in Frankreich